Demouge ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Demouge (* 1982), niederländischer Fußballspieler
 Romane Frécon-Demouge (* 1993), französische Handballspielerin